Id. Christiaan van Geelen (1755–1824) festő, grafikus, műkereskedő 
Ifj. Christiaan van Geelen (1794–1826) festő, grafikus, előbbi fia